Photographs – album dei Casiopea del 1983
 Photographs – album dei Mest del 2005